Jerez kan syfta på:

 Jerez de la Frontera, kommun, Andalusien i Spanien
 Jerez (vindistrikt), ett vindistrikt i Spanien
 Jerez, Guatemala, ort i Guatemala
 Municipio de Jerez, kommun i Guatemala
 Jerez de García Salinas, ort i Zacatecas, Mexiko
 Jerez (kommun i Zacatecas), kommun i Mexiko